

Cinema
I monelli (Brats), film diretto da James Parrott (1930)
I monelli (Los golfos), film diretto da Carlos Saura (1960)

Persone
 Paolo Monelli (1891-1984) – giornalista, scrittore e militare italiano
 Paolo Monelli (1963) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Silvia Monelli (1932-2021) – attrice e doppiatrice italiana

Altro
 Monelli – gruppo musicale italiano